Bojonegara (Bojonegara)
 Bojonegara (Tambakdahan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing